Lukovo ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Lukovo (Bulgarien), Dorf in der Gemeinde Svoge, Bulgarien
 Lukovo (Kroatien), Dorf in Kroatien
 Lukovo (Struga), Dorf in der Gemeinde Struga, Mazedonien

Serbien:
 Lukovo (Boljevac), Dorf in der Gemeinde Boljevac, Serbien
 Lukovo (Kuršumlija), Dorf in der Gemeinde Kuršumlija, Serbien
 Lukovo (Raška), Dorf in der Gemeinde Raška, Serbien
 Lukovo (Vranje), Dorf in der Gemeinde Vranje, Serbien